Clarisse ist der Familienname folgender Personen: 
 Édouard Clarisse (* 1972), Badmintonspieler aus Mauritius 
 Johann Clarisse (1770–1846), niederländischer reformierter Theologe

Siehe auch:
 Clarissa
 Klarissen